Toponímia:
 Elk River (Idaho), localitat estatunidenca
 Elk River (Minnesota), localitat estatunidenca